Шайдон — топоним в в Таджикистане.

 Шайдон — посёлок городского типа, административный центр джамоата Шайдон и Аштского района Согдийской области.
 Шайдон — джамоат в Аштском районе Согдийской области.